Борода́стики — слово используется в названиях биологических рангов, обычно относящихся к птицам. Разные источники именуют этим словом разные сущности.

Семейства 
 Азиатские дятлы, бородастиковые ()
 Бородатковые ()
 Одноимённое семейство отряда кукушкообразных или, возможно, пуховковые ()

Роды 
 Бородастики-трахифонусы ()
 Туканьи бородастики ()

Виды 
 Бородач (), которого некоторые называют бородастик-ягнятник

Примечания